Кубок африканских наций 2021 — это международный футбольный турнир, который проходит в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2021 года. 24 национальных сборных, участвующих в турнире, должны зарегистрировать команду из 26 игроков, в том числе трёх вратарей. Только игроки этих составов имеют право принимать участие в турнире.

Позиция и дата рождения каждого игрока, указанные в официальном списке составов, были опубликованы Африканской конфедерацией футбола (CAF). Информация о клубах, количество матчей и голов за сборную, а также возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира, 9 января 2022 года. Флаг каждого клуба отражает национальную ассоциацию (не лигу), к которой относится команда.

Группа A

Буркина-Фасо 
Предварительный состав из 29 человек был объявлен 24 декабря 2021 года. Окончательный состав был объявлен 3 января 2022 года.

Камерун 
Предварительный состав из 40 человек был объявлен 10 декабря 2021 года. Окончательный состав был объявлен 22 декабря 2021 года.

Кабо-Верде 
Окончательный состав из 26 игроков был объявлен 23 декабря 2021 года. 3 января 2022 года Делмиро и Элбер Эвора были дозаявлены и количество игроков в составе стало максимальное — 28. 7 января 2021 года Джанини из-за травмы был заменён на Вагнера Гонсалвеша.

Эфиопия 
Окончательный состав был объявлен 24 декабря 2021 года.

Группа B

Гвинея 
Окончательный состав был объявлен 22 декабря 2021 года. 26 декабря 2021 года Антуан Конте и Флорентин Погба были отозваны из-за травм и были заменены на Фоде Камару и Гауссу Юсуфа Сиби соответственно.

Зимбабве 
Предварительный состав был объявлен 21 декабря 2021 года. Окончательный состав был объявлен 29 декабря 2021 года. Панаше Мутимбаньока, Билл Антонио и Темптейшн Чивунга также были зарегистрированы для участия в турнире, но не поехали в Камерун.

Малави 
Предварительный состав, включая 13 резервных игрока, был объявлен 22 декабря 2021 года. Окончательный состав был объявлен 31 декабря 2021 года.

Сенегал 
Окончательный состав был объявлен 25 декабря 2021 года.

Группа C

Габон 
Предварительный состав из 30 игроков был объявлен 18 декабря 2021 года.

Гана 
Предварительный состав из 30 игроков был объявлен 21 декабря 2021 года. Окончательный состав был объявлен 3 января 2022 года.

Коморы 
Окончательный состав был объявлен 21 декабря 2021 года. После объявления состава в состав были добавлены Алекси Суаи и Иброихим Джуджа, чтобы достичь максимума в 28 игроков.

Марокко 
Окончательный состав был объявлен 23 декабря 2021 года. 28 декабря 2021 года к составу присоединились Бадр Банун, Мохамед Чиби и Суфьян Рахими. Анас Знити получил травму и 30 декабря был заменён на Ахмеда Реда Таньяути. 10 января 2022 года Бадр Банун получил травму и был заменён на Ашрафа Беншарки.

Группа D

Гвинея-Бисау 
Окончательный состав был объявлен 30 декабря 2021 года.

Египет 
Предварительный состав из 40 игроков был объявлен 19 декабря 2021 года. Окончательный состав был объявлен 29 декабря 2021 года. На следующий день к составу присоединились Ибрахим Адель, Марван Хамди и Мохамед Хамди.

Нигерия 
Окончательный состав был объявлен 25 декабря 2021 года. 31 декабря из-за травм вместо Эммануэль Деннис, Виктор Осимхен, Леон Балогун и Шеху Абдуллахи в состав были включены Семи Аджайи, Тайронн Эбюэхи, Петер Олайинка и Генри Оньекуру. Недавно назначенный тренер Жозе Пезейру присоединился к команде в качестве наблюдателя, а временный тренер Эгуавон возглавил команду.

Судан 
Предварительный состав из 34 игроков был объявлен 27 декабря 2021 года. Окончательный состав был объявлен 5 января 2022 года.

Группа E

Алжир 
Окончательный состав был объявлен 25 декабря 2021 года.

Кот-д’Ивуар 
Окончательный состав был объявлен 23 декабря 2021 года. 31 декабря 2021 года Сильвен Гбоуо получил временную дисквалификацию ФИФА из-за признания его виновным в употреблении запрещенного вещества триметазидина.

Сьерра-Леоне 
Предварительный состав был объявлен 21 декабря 2021 года. Окончательный состав был объявлен 31 декабря 2021 года.

Экваториальная Гвинея 
Окончательный состав был объявлен 27 декабря 2021 года. 4 января 2022 года Айтор Эмбела был исключён из состава из-за травмы.

Группа F

Гамбия 
Предварительный состав из 40 футболистов был представлен 11 декабря 2021 года. Окончательный состав был объявлен 21 декабря 2021 года.

Мавритания 
Предварительный состав из 30 футболистов был представлен 23 декабря 2021 года. Окончательный состав был объявлен 31 декабря 2021 года.

Мали 
Окончательный состав был объявлен 27 декабря 2021 года.

Тунис 
Окончательный состав был объявлен 30 декабря 2021 года. 4 января 2022 года было объявлено, что Юссеф Мсакни и Сейфеддин Джазири сдали положительный результат на COVID-19, но Тунисская федерация футбола не разрешила заменить их перед турниром. 4 января 2022 года Фирас Бен-Ларби был отозван из-за травмы и заменён на Иссама Джебали.

Примечания 

2021